Alterung steht für:

 Alterung (Chemie), Änderung der physikalischen und chemischen Eigenschaften eines Stoffes
 Altern, fortschreitender biologischer Prozess mehrzelliger Organismen
 Alterung (Wein), Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Gärung und dem Zeitpunkt der Ungenießbarkeit
 Alterung (Modellbau) oder Weathering, Techniken zur Schaffung nicht fabrikneu wirkender Modelle

Siehe auch:
 Alterung der Bevölkerung (Demografie)
 beschleunigte Alterung (durch Tests)
 Softwarealterung (begrenzte Lebenserwartung)
 Alter (Begriffsklärung)
 Ältester (Stellung einer Person)